House of Cards, Dom z kart, Domek z kart

 Literatura
 Domek z kart (House of Cards) – powieść Michaela Dobbsa
 Domek z kart – dramat Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc-Szołajskiej z 1940

 Film i telewizja
 Domek z kart – polski film z 1954 na podstawie sztuki Zegadłowicza
 Domek z kart (House of Cards) – amerykański film z 1993
 Domek z kart – polski spektakl telewizyjny z 1980 na podstawie sztuki Zegadłowicza
 Dom z kart (House of Cards) – miniserial BBC na podstawie powieści Michaela Dobbsa
 House of Cards – serial Netfliksa z Kevinem Spacey, na podstawie powieści i miniserialu pod tym samym tytułem

 Muzyka
 „House of Cards” – singel Radiohead
 „Domek z kart” – singel Kasi Kowalskiej
 „Domek z kart” – singel Natalii Szroeder